Гуп () — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в селе Гуп Очамчырского района Абхазии.

По состоянию на 2019 год пассажирское движение на платформе отсутствует.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии